Гончигийн Бумцэнд (; также Бумацэндэ; 11 сентября 1881 — 23 сентября 1953) — монгольский военный и политический деятель, Председатель Президиума Великого государственного хурала Монголии в 1951—1953 годах.

Биография

Ранние годы и образование 
Бумцэнд родился 11 сентября 1881 года в хошуне Эрдэни-вана Тушэту-ханского аймака во Внешней Монголии (ныне сомон Ерее аймака Сэлэнгэ) в семье бедного арата Гончига. Работал пастухом, косарём и караванщиком у зажиточных аратов; в 13 лет самостоятельно выучился монгольскому письму.

Военная карьера 
Во время Монгольской народной революции отличился при освобождении Алтан-Булака от войск Китайской республики, командуя ротой народного ополчения, и был назначен начальником алтан-булакского гарнизона. После занятия революционными войсками Урги участвовал в нескольких партизанских операциях против остававшихся на территории страны белогвардейцев: в боях против остатков Азиатской конной дивизии при монастыре Хухэн-хутухты на Цэнхэрийн-Голе, а также в сентябре 1921 года, когда, организовав народное ополчение Сэцэн-ханского аймака, принял участие в боях при Егузарын-хийде и принял сдачу подразделений А. С. Бакича.

Политическая карьера 
Г. Бумцэнд был избран председателем Президиума Малого государственного хурала в 1940 году. Он поселился в Алтан-Булаке и занимался организацией местной администрации, устранением влияния старой знати и антирелигиозной пропагандой и просвещением. В 1943 году он стал членом Политбюро, а через восемь лет — Председателем Президиума Великого государственного хурала Монгольской народной республики. Фактически эта должность была лишь почётной, а реальная власть в стране находилась в руках Х. Чойбалсана. Г. Бумцэнд оставался Председателем Президиума до своей смерти 23 сентября 1953 года.

За военные и трудовые заслуги перед государством Г. Бумцэнд был дважды награждён монгольским Орденом Красного знамени, Орденом Ленина, а также Орденом Сухэ-Батора.

Кавалеры ордена Сухэ-Батора
Кавалеры ордена Ленина
Персоналии:Сэлэнгэ
Члены Монгольской народной партии
Кавалеры монгольского ордена Красного Знамени
Родившиеся в 1881 году
Родившиеся 11 сентября
Умершие в 1953 году
Умершие 22 сентября
Председатели Президиума Великого Народного Хурала МНР
Председатели Президиума Государственного Малого Хурала МНР